

Pessoas 
 Juan Pablo Montoya

Desambiguações de antropônimos